Илья́ Иса́евич (Исаа́кович) Каза́с () — русский и советский врач-, доктор медицины, профессор.

Биография 
Родился в 1874 году в Санкт-Петербурге в караимской семье. Отец — евпаторийский мещанин, санкт-петербургский 2-гильдии купец Исаак Ильич Казас, занимался табачной торговлей.

В 1894 году окончил 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию. Учился на медицинском факультете Киевского университета Святого Владимира. Принадлежит к школе русских профессоров-офтальмологов Л. Г. Беллярминова. После окончания Военно-медицинской академии стал военным врачом, работал ординатором Брест-Литовского военного госпиталя. С 1910 года работал ассистентом в глазной клинике профессора Л. Г. Беллярминова. В 1912 году в Военно-медицинской академии защитил диссертацию на степень доктора медицины на тему «К патологии метил-алкогольного амавроза». Во время Первой мировой войны был главным врачом полевого запасного госпиталя № 264. В июле 1915 года представлен к награждению Орденом Святого Станислава 3-й степени «за отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных действий». С 1919 по 1922 год работал ассистентом в Одесской глазной клинике, возглавляемой профессором В. П. Филатовым.

С 1922 по 1948 год — профессор и заведующий кафедрой глазных болезней Екатеринославского (Днепропетровского) медицинского института. Участвовал в создании отечественного руководства по глазным болезням под редакцией профессора Л. Г. Беллярминова и приват-доцента А. И. Мерца. В 1932 году возглавил кафедру глазных болезней Днепропетровского института усовершенствования врачей. В 1935 году общественность Днепропетровска праздновала 35-летие научной деятельности И. И. Казаса. Во время эвакуации, в 1941—1944 годах, работал в Казахском научно-исследовательском офтальмологическом институте в Алма-Ате.

Умер в 1948 году в Днепропетровске.

Семья 
Жена — Наталья Мартыновна (Марковна) Казас. В 1974 году передала в дар Ульяновскому краеведческому музею кофейный столик, ранее принадлежавший И. А. Гончарову.

Жил в Днепропетровске по адресу пл. Октябрьская, 6, кв. 3.

Научная деятельность 
Автор 95 научных работ по вопросам офтальмологии, 25 из которых посвящены проблемам сифилиса глаза. Большой популярностью пользовались учебники «Основы терапии глазных болезней» и «50 примеров назначения очков». Разработал метод склероиридэктомии, который использовался при лечении больных глаукомой. Под руководством И. И. Казаса выполнены и защищены одна докторская и 10 кандидатских диссертаций.

Общественная деятельность 
Член-сотрудник попечительства императрицы Марии о слепых.

Примечания

Литература 
 

Военные врачи Российской империи
Участники Первой мировой войны (Россия)
Преподаватели Днепропетровской государственной медицинской академии